Nuremberg peut désigner :

Toponyme 

 Nuremberg, ville en Allemagne
 Nuremberg, ville en Pennsylvanie.

Sport 
 Nuremberg BC, club de basket-ball issu de la ville de Nuremberg en Allemagne

Télévision 
 Nuremberg, téléfilm  québécois réalisé par Yves Simoneau
 De Nuremberg à Nuremberg, documentaire de Frédéric Rossif produit en 1988

Voir aussi 
 Procès de Nuremberg
 Paix de Nuremberg
 Traité de Nuremberg
 Principes de Nuremberg